Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН — учреждение Российской академии наук. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области теоретической и экспериментальной биофизики. В настоящее время в состав института входят 23 лаборатории.

История 
Институт биологической физики АН СССР был организован в 1952 году на базе лаборатории биофизики, изотопов и излучений А. М. Кузина.

В 1963 году институт был переведён в город Пущино Московской области, и на его базе формировался Пущинский научный центр биологических исследований. Некоторые отделы и лаборатории института позднее выросли в самостоятельные академические институты.

Институт возглавляли:
 1952—1956 — А. М. Кузин
 1956—1976 — Г. М. Франк
 1976—1987 — Г. Р. Иваницкий
 1987—1990 — Е. Е. Фесенко

В 1990 году Институт биологической физики АН СССР был разделён на Институт общей биофизики АН СССР и Институт биофизики клетки АН СССР. Институт общей биофизики был вскоре переименован в Институт теоретической и экспериментальной биофизики АН СССР.

Далее Институт возглавляли:
 1990—2001 — Л. М. Чайлахян
 2001—2015 — Г. Р. Иваницкий
 с 2016 — И. П. Белецкий

В 1991 году Институт стал одним из учредителей ОАО НПФ «Перфторан», производящего кровезаменитель «Перфторан».

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ИТЭБ РАН 
 Иваницкий Г. Р. 50 лет: легенда и реальность  / Вестник Российской академии наук, том 73, № 4, с. 347—356 (2003)

Институты АН СССР
Институты РАН
Биологические институты
Пущинский научный центр РАН